First Light (Freddie Hubbard) (1971), een muziekalbum van First Light
 First Light (Farpoint) (2002), het debuutalbum van Farpoint
 First Light (Andy Powell) (2007), een muziekalbum van Andy Powell
 First Light (Wishbone Ash) (in 1970 opgenomen, in 2007 uitgebracht), een muziekalbum van Wishbone Ash
 First Flight Couriers (1986), een Indiase luchtvrachtmaatschappij uit Bombay